

Relacje społeczne 
 zdrada – świadome i intencjonalne zawiedzenie zaufania

Geografia 
 Zdrada – wieś w Polsce, w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck

Filmy 
 Zdrada (High Treason) – film produkcji brytyjskiej w reżyserii Roya Boultinga z roku 1951
 Zdrada – amerykański dramat z 1954 roku
 Zdrada (Betrayal) – film produkcji brytyjskiej w reżyserii Davida Hugh Jonesa z roku 1983
 Zdrada (znany również pod nazwą Oblężenie Waco, Betrayal of the Dove) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Strathforda Hamiltona z roku 1993
 Zdrada (Betrayed: A Story of Three Women) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Williama A. Grahama z roku 1995
 Zdrada (The Devil's Own) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Alana J. Pakula z roku 1997
 Zdrada (Betrayal) – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Marka L. Lestera z roku 2003

Literatura 
 Zdrada – komiks autorstwa Grzegorza Rosińskiego (rys.) i Leszka Moczulskiego

Muzyka 
 Zdrada – album zespołu Farben Lehre

Zobacz też